L'Inconnue de Montréal, film français de Jean Devaivre, sorti en 1951
 L'Inconnue de Montréal, album de bande dessinée d'Arthur Piroton, paru en 1992